I. Torosz örmény fejedelem (?–1129)
 I. Torosz örmény király (1270–1298)